

Двужно — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Двужно — село в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства